Polverini è un cognome che può riferirsi a:
Franco Polverini (1973) – hockeista su pista italiano e allenatore di hockey su pista italiano
Jacopo Polverini (...-1555) – funzionario italiano
Renata Polverini (1962) – sindacalista e politica italiana
Terenzio Polverini (1936-2015) – calciatore e allenatore di calcio italiano